Civitanova kan syfta på:

 Civitanova Marche – en ort och kommun i provinsen Macerata, i regionen Marche i Italien
 Civitanova del Sannio – en ort och kommun i provinsen Isernia i regionen Molise i Italien